Arã (filho de Sem) — filho de sem, que seria ancestral dos Arameus
Arão (filho de Esrom) — membro da genealogia do rei Davi
Arã (filho de Disã) — filho de Seir

História
Reino de Aram-Damasco

Desambiguações de antropônimos